Макдональд, Рональд:
 Макдональд, Рональд Каделл (1868—1942) — британский шахматист.
 Макдональд, Рональд Джон (1874—1947) — канадский и американский легкоатлет.